Ел Грано де Оро има више значења:

 Ел Грано де Оро, Мануел Реза (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Грано де Оро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Грано де Оро (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Грано де Оро (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику